Karić oder Karic ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Karić (* 1973), slowenischer Fußballspieler
 Benjamina Karić (* 1991), bosnische Politikerin
 Bogoljub Karić (* 1954), von Interpol gesuchter serbischer Politiker und Unternehmer
 Emina Karic (* 1991), deutsche Basketballspielerin
 Emir Karic (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Enes Karić (* 1958), Islamwissenschaftler in Bosnien-Herzegowina